Milanów (gemeente), een gemeente in het Poolse woiwodschap Lublin, in powiat Parczewski
 Milanów (Lublin), een dorp in het Poolse woiwodschap Lublin, in powiat Parczewski